Arrideu, rei de Macedònia amb el nom de Filip III Arrideu 
 Arrideu, general d'Alexandre el Gran dels anomenats diàdocs 
 Arrideu de Macedònia, rei de Macedònia